Marsas ist der Name zweier französischer Gemeinden

 Marsas (Gironde) in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Marsas (Hautes-Pyrénées) in der Region Okzitanien